Personatges:
 Àrtemis, deessa dels llocs salvatges o naturals on els humans no han actuat, els boscos i selves, la caça i el regne animal
 Àrtemis d'Halicarnàs o Àrtemis de Cària, reina d'Halicarnàs, Kos, Nísiros i Calidna, feudatària dels reis perses aquemènides
 Àrtemis de Cària, reina d'Halicarnàs, Kos, Nísiros i Calidna, feudatària dels reis perses aquemènides, contemporània de Xerxes I de Pèrsia
 Àrtemis II de Cària, reina de Cària, germana, esposa i successora de Mausol
 Astronomia:
 Àrtemis (cràter), cràter d'impacte a la Mare Imbrium de la Lluna 
 Artemis (satèl·lit), satèl·lit en òrbita terrestre geoestacionària dedicat a les telecomunicacions, de l'ESA
 (105) Àrtemis, asteroide del cinturó principal que va ser descobert per J.C. Watson el 1868, en Ann Arbor, Michigan
 Artemis I, vol de prova sense tripulació del programa Artemis, de la NASA
 Projecte Artemis, projecte de vol espacial privat per establir una base permanent i auto-sostenible a la Lluna per al 2002
 Programa Artemis, programa de la NASA, ESA i d'altres, previst per l'any 2024 per tornar en un viatge tripulat a la Lluna i establir una base orbital i una base permanent a la superfície
 Miscel·lània:
 Àrtemis de Gabii, escultura trobada a l'antiga localitat de Gabii que representa la dea Àrtemis atribuïda a l'escultor Praxíteles
 Operació Artemis, missió militar de la Unió Europea autoritzada per l'ONU a la República Democràtica del Congo durant el conflicte d'Ituri